Дон Кихот се може односити на:

 Дон Кихот (), ремек-дело шпанске књижевности Мигела де Сервантеса
 Дон Кихот и Санчо Панса, југословенски филм Здравка Шотре и Михаила Булгакова из 1971. године
 Дон Кихот (балет) - балетска представа